Ueno (Mie) — antiga cidade na província de Mie, Japão
Ueno (Kumamoto) — aldeia histórica em Kumamoto (prefeitura)
Ueno (Okinawa) — aldeia em Okinawa (prefeitura)
Ueno (Tóquio) —  bairro de Taito, em Tóquio
Parque Ueno
Batalha de Ueno

Desambiguações de topônimos